Tchailoro ist der Name geographischer Objekte in Osttimor:

 ein Ort und Aldeia im Suco Tutuala, siehe Tutuala
 eine Aldeia im Suco Raça, siehe Raça